Il singolare del BMW Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sláva Doseděl ha battuto in finale Carlos Moyá 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie

  Thomas Muster (semifinali)
  Boris Becker (semifinali)
  Goran Ivanišević (quarti)
  Wayne Ferreira (primo turno)

 MaliVai Washington (primo turno) 
 Gilbert Schaller (secondo turno) 
 Andrea Gaudenzi (primo turno) 
 Mark Philippoussis (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1996
ATP Tour 1996